Maratontabell för Sveriges högsta division i ishockey sammanställs av Svenska Ishockeyförbundet och är en sammanlagd tabell för alla säsongerna av Sveriges högsta division i ishockey sedan starten 1922. Serien har haft följande namn:
 Klass I, 1922/1923 - 1926/1927.
 Elitserien, 1927/1928 - 1934/1935.
 Svenska Serien, 1935/1936 - 1943/1944.
 Division I, 1944/1945 - 1974/1975
 Elitserien, 1975/1976 - 2012/2013.
 Svenska Hockeyligan (SHL), 2013/2014 -

Säsongerna 1922—2018/2019

Tabellen innehåller en sammanställning av poäng så som de delades ut under respektive säsong. Fr.o.m. säsongen 1998/1998 ges 3p för seger, 2p för seger efter förlängning samt 1p för oavgjort/förlust under förlängning. Dessförinnan gav seger endast 2p och oavgjort 1p. Säsongerna 1999/2000 - 2003/2004 och säsong 2010/2011 och senare avgjordes matcher som var oavgjorda efter förlängning med straffar. Kolumnen P3 innehåller poängen lagen skulle haft om man räknar om tabellerna efter 3-poängssystemet.

Anmärkningar

Externa länkar
Svenska Hockeyligan
Svenska Ishockeyförbundet

Referenser

Se även
Ishockey
Maratontabell för Svenska Hockeyligan
Maratontabell för Allsvenskan i ishockey

Ishockeytävlingar i Sverige
Svenska mästerskap i ishockey